Gai Petroni (governador), prefecte d'Egipte
 Gai Petroni Àrbitre, escriptor romà